Shangri-La är en fiktiv, paradisartad plats i James Hiltons roman Bortom horisonten (Lost Horizon), som utkom 1933. Platsen anges ligga i en djup dalgång någonstans bland bergen i Tibet och människorna som bor där åldras endast obetydligt. Historien om det mytiska Shangri-La baseras på Shambhala, en buddhistisk mytisk stad. Myten om Shangri-La har varit en förebild till många andra utopiska, fiktiva samhällen, exempelvis "Tralla-la" i Kalle Ankas värld.

Sedan 2001 finns en ort vid namn Shangri-la också i verkligheten. Då bytte orten Zhongdian officiellt namn till "Shangri-la". Huvudorten Zhongdian hade då länge varit ett mycket populärt turistmål, och kommunen vann rätten i strid med åtminstone en annan kommun i samma provins.

Referenser i populärkulturen
Den amerikanska presidenten Franklin Delano Roosevelt kallade sitt officiella semesterställe för Shangri-La. Det var först Dwight David Eisenhower som gav platsen sin nuvarande benämning, Camp David.
Shangri-La är förebilden till den lyckliga platsen i ett Kalle Anka-äventyr av Carl Barks, som i svensk översättning heter Tralla La. Senare återanvänder serieskaparen Don Rosa platsen för ännu ett äventyr. Carl Barks placerade även ett äventyr i den fjärran dalen Khnuza.
Den japanske författaren Eiichi Ikegami har skrivit en science fiction-roman vid namn Shangri-La. Boken började filmatiseras 2008 i form av en anime-serie, debutavsnittet visades på japansk tv i april 2009. Händelserna utspelar sig i en postapokalyptisk version av Japan där global uppvärmning har förändrat Tokyo till en dödlig men paradisliknande regnskog.
Shangri-La återfinns i filmen "The Librarian: Quest for the Spear" som en av platserna där en av spjutets delar finns.
Shangri-la förekommer som en bana till Nazi Zombies i Call of Duty: Black Ops
På jakt efter Cintamani-stenen i tv-spelet Uncharted 2: Among Thieves hamnar man i Shangri-La.
Shangri-la är en värld i spelet Far Cry 4, dit spelaren skickas för att lära känna sin bortgångne far.

Musikaliska referenser

Band
Dalen har gett namn åt den kvinnliga 1960-talspopgruppen The Shangri-Las
Shangri La hette ett svenskt popband under 1980-talet (2 singlar utgivna på Virgin)

Skivalbum
Kjell Höglund har gett ut ett album som heter Vägen mot Shangri-La (1980). En av låtarna på skivan heter "Myten om Shangri-La"
Mark Knopfler släppte 2004 soloalbumet Shangri-la
Electronica-gruppen YACHT släppte 2011 ett album med namnet "Shangri-La"
The Wraith: Shangri-la är en LP av Hiphopduon Insane Clown Posse från 2002.
Stone Temple Pilots publicerade ett album, 2001, vars namn var "Shangri-La Dee Da".
 Jake Bugg - Shangri La släpptes 2013

Låtar
Låtar som heter Shangri-La eller Shangri La har gjorts av Robert Maxwell (flera inspelningar, bland annat på Mad Men: Music from the Series, Vol. 1.), The Kinks (på albumet Arthur or the Decline and Fall of the British Empire, 1969), Billy Idol (Cyberpunk, 1993), Martina Topley-Bird (The Blue God, 2008), M. Ward (Hold Time, 2009) och Stiko Per Larsson (Kap Farväl, 2009)
Shangri-La är en låt gjord 1976 av Electric Light Orchestra på albumet A New World Record.
Mother Love Bone har skrivit en låt som heter "This is Shangri-la"
Parodibandet The Rutles gjorde när de återförenades 1996 låten "Shangri-La" som parodierar kända Beatles-låtar som A Day in the Life, Being for the Benefit of Mr. Kite!, Hey Jude och All You Need Is Love
På Mark Knopflers album Shangri-La finns låten Our Shangri-La
Den Japanska gruppen Angela har gjort en låt med namn "Shangri-La"
Shangri-la är en låt av Gotthard från albumet Need To Believe (2009).
Pineforest Crunch har både ett album och en sång som med namnet med Shangri-La från 1997
"Bourgeois Shangri-La" är en låt av Miss Li från albumet "Dancing The Whole Way Home".
Det koreanska pojkbandet Vixx släppte 2017 en låt som heter Shangri-La.
Svenska artisten Timbuktu släppte 2019 "Bourgeois Shangri-La"

Referenser

Fiktiva länder i Asien
Asien i fiktion
Utopier
Tibet i fiktion